Gminy w Czechach:
 Bystřice – gmina w powiecie Frýdek-Místek
 Bystřice – gmina v powiecie Jičín

Słowo Bystřice pojawia się również w innych nazwach gmin w Czechach:
 Bystřice u Benešova – miasto v powiecie Benešov
 Bystřice pod Lopeníkem – gmina w powiecie Uherské Hradiště
 Malá Bystřice – gmina w  powiecie Vsetín
 Nová Bystřice – miasto w powiecie Jindřichův Hradec
 Valašská Bystřice – gmina w  powiecie Vsetín
 Bystřice nad Pernštejnem – miasto w  powiecie Žďár nad Sázavou
 Bystřice pod Hostýnem – miasto w  powiecie Kroměříž
 Velká Bystřice – miasto w powiecie Ołomuniec

Zobacz też: Bystrzyca